Dades de la Temporada 1988-1989 del RCD Espanyol.

Fets destacats 
 27 de juliol de 1988: Amistós: FC Pau 0 - Espanyol 2
 2 d'agost de 1988: Amistós: FC Toulouse 0 - Espanyol 0
 26 d'agost de 1988: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 0 - Reial Madrid 1
 10 de setembre de 1988: Lliga: Espanyol 3 - Reial Múrcia 0
 16 d'octubre de 1988: Lliga: Atlètic de Madrid 6 - Espanyol 1
 31 de desembre de 1988: Lliga: Espanyol 1 - Reial Madrid 4
 2 de juliol de 1989: L'Espanyol baixa a segona divisió després de perdre la promoció amb el RCD Mallorca (1-0 a Sarrià, 2-0 a Palma)

Resultats i classificació 
 Lliga d'Espanya: Dissetena posició amb 30 punts (38 partits, 7 victòries, 16 empats, 15 derrotes, 29 gols a favor i 44 en contra).
 Copa d'Espanya: Eliminà el CD Málaga a setzens de final, però fou eliminat per l'Atlètic de Madrid a vuitens de final.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1988
Competicions futbolístiques del 1989
Competicions esportives del 1988 a Catalunya
Competicions esportives del 1989 a Catalunya